Mimeo ist ein Begriff für ein unveröffentlichtes Manuskript oder Diskussionspapier, der in wissenschaftlichen Literaturverzeichnissen, vorwiegend im englischsprachigen Bereich, zu finden ist. Er leitet sich von Mimeographie ab, einem früher verbreiteten Vervielfältigungsverfahren.

Wissenschaftler haben frühe Entwürfe von Forschungsaufsätzen oft mit Mimeograph, Matrizendrucker oder Fotokopiergerät in kleinen Auflagen hergestellt und an ihre Kollegen verteilt. Der nächste Entwicklungsschritt nach Überarbeitung des Aufsatzes wäre eine Veröffentlichung als Diskussionspapier, häufig in einer offiziellen Reihe oder, als endgültiger Schritt, die Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. In der heutigen Zeit entspräche ein Mimeo etwa einer per E-Mail verbreiteten, frühen Version eines Forschungspapiers.

Bezeichnet ein Forscher im Literaturverzeichnis einer Veröffentlichung eine Quelle mit dem Zusatz "mimeo", so heißt dies, dass er sich auf dieses Manuskript bezieht. Dieses ist in der Regel nicht öffentlich verfügbar, sondern nur direkt vom Autor erhältlich. Ein Grund für eine Zitierung als Mimeo kann auch sein, dass die Veröffentlichung des Gedankens aus der Quelle erst nach dem Redaktionsschluss der zitierenden Veröffentlichung erfolgt.

Wissenschaftliche Arbeit